Името Маломир носят две български села:

 Маломир (Област Шумен)
 Маломир (Област Ямбол)